Лос Канариос има више значења:

 Лос Канариос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Канариос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику